A 2002-es sílövő-világbajnokságot március 24-én rendezték Norvégiában, Oslo Holmenkollenben. Mivel ebben az évben került sor a XIX. téli olimpiára az Amerikai Egyesült Államokban, a világbajnokság programjában csak a tömegrajtos indítású versenyszám szerepelt.

Részt vevő nemzetek

Éremtáblázat

Férfi

Tömegrajtos 
A verseny időpontja: 2002. március 24.

Női

Tömegrajtos 
A verseny időpontja: 2002. március 24.

Hivatkozások

Források 
 A Nemzetközi Biatlon Szövetség hivatalos honlapja

Silo~vo~vilagbajnoksag
Sílövő-világbajnokságok